Az 1976–1977-es UEFA-kupa a verseny hatodik szezonja volt. A kupát az olasz Juventus nyerte a spanyol Athletic Bilbao ellenfeleként; a kétmérkőzéses döntőben idegenbeli góllal győztek. Ez volt az olasz csapatok egyetlen sikere külföldi játékosok nélküli kerettel.

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa